Polens parlamentsvalg 1991 fandt sted den 27. oktober. Det var det første frie parlamentsvalg i Polen efter 2. verdenskrig.

Valg til Sejmens første embedsperiode

Resultat

Valg til senatets første embedsperiode

Resultat 

Parlamentsvalg 1991, Polens
Politiske valg i 1991